Fantastic Four steht für:

 Fantastic Four, Originaltitel von Die Fantastischen Vier (Comic), Comicreihe
 The Fantastic Four (Band), US-amerikanische Band

Filme und Serien:
 The Fantastic Four, Originaltitel von Die Fantastischen Vier (1967), US-amerikanische Zeichentrickserie
 The New Fantastic Four, Originaltitel von Die Fantastischen Vier (1978), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Fantastic Four, Originaltitel von Die Fantastischen Vier mit neuen Abenteuern, US-amerikanische Zeichentrickserie (1994–1996)
 The Fantastic Four (1994), unveröffentlichter US-amerikanischer Spielfilm
 Fantastic Four (2005), US-amerikanischer Spielfilm
 Fantastic Four – Die größten Helden aller Zeiten, US-amerikanisch-kanadisch-französische  Zeichentrickserie (2006–2010)
 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, US-amerikanischer Spielfilm (2007)
 Fantastic Four (2015), US-amerikanischer Spielfilm

Siehe auch:
 Die Fantastischen Vier (Begriffsklärung)